Ferhat () ist ein arabischer, kurdischer, türkischer und persischer männlicher Vorname mit der Bedeutung „Freiheit, Mut, Krieger, Kämpfer, Freude“.

Namensträger 

 Ferhat Abbas (1899–1985), algerischer Politiker
 Ferhat Bouda (* 1976), kabylisch-algerischer Fotokünstler
 Ferhat Bıkmaz (* 1988), türkischer Fußballspieler
 Ferhat Çökmüş (* 1985), Schweizer Fußballspieler
 Ferhat Çulcuoğlu (* 1987), türkischer Fußballspieler
 Ferhat Göçer (* 1970), türkischer Mediziner und Sänger
 Ferhat Görgülü (* 1991), niederländisch-türkischer Fußballspieler
 Ferhat Kaplan (* 1989), türkischer Fußballspieler
 Ferhat Kiraz (* 1989), türkischer Fußballspieler
 Ferhat Kıskanç (* 1982), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Ferhat Mehenni (* 1951), algerischer Musiker und Politiker
 Ferhat Özcep (* 1968), türkischer Geophysiker und Wissenschaftshistoriker
 Ferhat Öztorun (* 1987), türkischer Fußballspieler
 Ferhat Pehlivan (* 1988), türkischer Boxer
 Ferhat Poyraz (* 1993), belgisch-türkischer Fußballspieler
 Ferhat Saglam (* 2001), liechtensteinisch-türkischer Fußballspieler
 Ferhat Tunç (* 1964), kurdisch-türkischer Musiker
 Ferhat Tuncel (* 1998), deutscher Rapper, siehe Fero47
 Ferhat Uğur (* 1996), türkischer Fußballspieler
 Ferhat Ülker (* 1988), deutsch-türkischer Fußballspieler

Familienname 
 Zinedine Ferhat (* 1993), algerischer Fußballspieler

Sonstiges 
 Ferhat-Kanal, Kanal in der Türkei
 Ferhat-Pašina-Moschee, Moschee in Banja Luka, Bosnien und Herzegowina

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Arabischer Personenname
Türkischer Personenname